Процератозавриды  — семейство хищных динозавров из надсемейства тираннозавроид, живших со среднеюрской до раннемеловой эпохи.

Описание 
Представители семейства отличаются от других групп теропод следующим уникальным сочетанием признаков: 1) наличие сагиттального черепного гребеня, образованного носовыми пазухами; 2) чрезвычайно удлинённые наружные ноздри, длина которых превышает 20 % длины черепа; 3) короткий вентральный (нижний) край предчелюстной кости.

Потенциально диагностическим признаком процератозаврид может быть строение задних хвостовых позвонков. У гуаньлуна они имеют «глубокие продольные борозды как на нижней, так и на верхней поверхностях». В то же время эта своеобразная морфология независимо эволюционировала и у троодонтид.

История изучения 
Название было дано в 2010 году Оливером Рахутом и его коллегами при переоценке типа процератозавр. Их исследование поддержало идею, что процератозавр — это представитель целурозавров из надсемейства тираннозавроид, и что он связан с китайскими родом гуаньлуном. Они ввели в систематику новую кладу, содержащую этих двух динозавров, определив её как таксон, включающий всех тероподов, более близких к процератозаврам, чем к тираннозаврам, аллозаврам, компсогнатам, целюрам, орнитомимам или дейнонихам. В традиционной систематике таксоны семейных групп подпадают под действие Международного кодекса зоологической номенклатуры. Согласно этому Кодексу, каждое новое название, опубликованное после 1930 года, должно сопровождаться описанием или определением, в котором прописаны символы, которые должны отличать таксон (статья 13.1.1). На этом основании, название процератозавриды, в том виде, в котором оно появилось в статье Оливера Рахута, является nomen nudum. В том же году Александр Аверьянов с соавторами привёл новый диагноз процератозаврид и подтвердил использование этого названия в качестве таксона семейной группы. Они определили кладу как таксон, включающий процератозавра, килеска, их последнего общего предка и всех его потомков. Они сочли данное определение более предпочтительнее, поскольку оно определяет более естественную группу организмов. Последние исследования включили синотираннуса в семейство.

Исследование Лоуэна 2013 года показало, что процератозавриды включают часть родов (стоксозавра и юратирана), ранее относимых к непроцератозавридным тираннозавроидам. Ниже представлена кладограмма по нему:

Авторы более поздних работ не согласны с исследованием 2013 года по списку включаемых в семейство родов.

Кладограмма 2018 года:

Классификация 
По данным сайта Paleobiology Database, на май 2019 года в род включают 5 вымерших монотипических родов:

Примечания 

 
Динозавры юрского периода
Динозавры мелового периода